Ел Ваљесиљо има више значења:

 Ел Ваљесиљо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ваљесиљо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ваљесиљо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ваљесиљо (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ваљесиљо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваљесиљо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику